Tommi Satosaari, finski hokejist, * 17. februar 1975, Jyväskylä, Finska.

Satosaari je prvi del svoje kariere igral za domače moštvo JYP Jyväskylä. V sezonah 2003/04 in 2004/05 je igral za HDD ZM Olimpijo, v sezoni 2008/09 je bil član francoskega kluba HC Briançon. Ob koncu kariere je branil še za kluba Alba Volán in Troja Ljungby‎.

Pregled kariere

|-
| JYP Jyväskylä
| Finska ml. liga
| 91/92
|
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska ml. liga
| 92/93
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 93/94
|
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska ml. liga
| 93/94
|
| 8
| 35
| 0
| 3
| 3
| 0
| 3.16
| .874
|
| 0
| 4
| 0
| 0
| 3
| 0
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 94/95
|
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 20
| 30
| 0
| 1
| 1
| 28
| 3.40
| .887
|
| 2
| 6
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1.44
| .943
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 95/96
|
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska ml. liga
| 95/96
|
| 32
| 35
| 0
| 2
| 2
| 28
| 2.83
| .899
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 2
| 14
| 3.85
| .899
|-
| FPS Forssa
| Finska 2. liga
| 96/97
|
| 37
| 43
| 0
| 3
| 3
| 10
| 2.66
| .916
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 3
| 0
| 3.44
| .892
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 97/98
|
| 16
| 45
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4.08
| .876
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 98/99
|
| 28
| 52
| 0
| 1
| 1
| 4
| 2.89
| .911
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 9.00
| .700
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 99/00
|
| 42
| 53
| 0
| 2
| 2
| 4
| 3.59
| .892
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Newcastle Jesters
| Super liga
| 00/01
|
| 38
|
| 0
| 2
| 2
| 16
| 2.73
| .899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 01/02
|
| 27
| 41
| 0
| 1
| 1
| 8
| 3.23
| .901
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| REV Bremerhaven
| Nemška 2. liga
| 02/03
|
| 14
| 14
| 0
| 2
| 2
| 29
| 3.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 02/03
|
| 15
|
| 0
| 0
| 0
|
| 3.44
| .891
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Newcastle Vipers
| FBNL
| 03/04
|
| 20
| 20
| 0
| 2
| 2
| 27
| 3.37
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 17
| 20
| 0
| 1
| 1
| 6
| 3.24
| .889
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 22
| 0
| 0
| 2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 05/06
|
|
| 18
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Haukat-KJT
| Finska 2. liga
| 05/06
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.53
| .919
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pelicans Lahti
| Finska liga
| 05/06
|
|
| 34
| 0
| 0
| 0
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pelicans Lahti
| Finska liga
| 06/07
|
| 8
| 29
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.44
| .912
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pelicans Lahti
| Finska liga
| 07/08
|
| 12
| 54
| 0
| 0
| 0
| 16
| 2.93
| .890
|
| 1
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.02
| .852
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 08/09
|
|
| 25
| 1
| 0
| 1
| 35
|
|
|
|
| 12
| 0
| 0
| 1
| 30
|
|
|-
| Alba Volán
| Avstrijska liga
| 09/10
|
|
| 37
|
|
|
|
|
| 3.36
| .905
|
| 5
|
|
|
|
| 3.96
| .891
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 09/10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
|
|
|
| 1.00
| .955
|-
| Alba Volán
| Avstrijska liga
| 10/11
|
|
| 19
|
|
|
|
|
| 3.80
| .895
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Troja Ljungby‎
| Švedska 2. liga
| 10/11
|
|
| 16
|
|
|
|
|
| 3.58
| .894 	
|
| 3
| 2.27
|
|
|
|
| .927
|}

Glej tudi
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski vratarji
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti FPS Forssa
Hokejisti Newcastle Jesters
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti REV Bremerhaven
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti Newcastle Vipers
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Haukat-KJT
Hokejisti Pelicans Lahti
Hokejisti HC Briançon
Hokejisti Alba Volán Székesfehérvár
Hokejisti IF Troja Ljungby‎